Olimb est le nom de :
 Ken André Olimb, joueur professionnel de hockey sur glace norvégien ;
 Mathis Olimb, joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.